Бре́нта () — итальянский топоним и термин:

Топоним 
 Брента — река.
 Брента — долина.
 Брента — коммуна.
 Брента — станция Миланского метрополитена.

Другое 
 Брента — старинная мера вина в Италии.